Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана  ( или TƏBİB) — государственный орган по управлению всеми медицинскими учреждениями на территории Азербайджана, кроме оставленных в ведении Министерства здравоохранения Азербайджана.

История 
Создание этого органа призвано объединить управление всеми медицинскими организациями в стране.

Создано 20 декабря 2018 года. Подчинено Государственному агентству по обязательному медицинскому страхованию.

Медицинские учреждения, входящие в государственную систему здравоохранения, и находящиеся в подчинении Министерства здравоохранения Азербайджана, переданы в подчинение Объединения.

Функции 
 Улучшение качества оказания медицинских услуг населению 
 Внедрение обязательного медицинского страхования на территории всей страны 
 Создание, управление и контроль за медицинскими организациями, находящимися в подчинении ОУМТП

Структура 
В состав Управления входят:
 департамент лекарственных средств и медикаментов
 департамент по контролю и профилактике заболеваний

Руководители 
 Рамин Байрамлы (2 декабря 2019 — 12.09.2021)
Окончил факультет медицинской профилактики Азербайджанского медицинского университета. В 2011—2016 годах был заведующим центральной лабораторией учебно-терапевтической клиники АМУ, в 2013—2016 годах — главным врачом той же клиники. С 2013 года является доцентом кафедры микробиологии и иммунологии АМУ. 2 декабря 2019 года был назначен председателем Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана.
 Вугар Гурбанов (13.09.2021 — наст. вр.)

См. также 
 Медицина в Азербайджане

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  

Организации здравоохранения
Медицина в Азербайджане
Медицина